

Patronyme
Ce nom de famille est d’origine italienne.
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Giuseppe Sciortino, avocat et militant politique québécois ;
 Noël Sciortino, (1971- ), joueur de football de plage international français ;
 Patrice Sciortino, (1922-2022), compositeur de musique classique français ;
 Paolo Sciortino,   (2003- ),joueur Olympique de Marseille international Français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme